3. Светско првенство у атлетици у дворани одржано је од 8. до 10. марта 1991. у Палати спортова у Севиљи (Шпанија).

Учествовала су 521 такмичара из 81 земље. Такмичило се у 26 дисциплина (14 мушких и 12 женских) те у 1 демонстрационој за жене.

На овим играма мушка и женска штафета 4 × 400 метара уврштена је први пут у програму на Светском првенству у дворани. Дисциплина троскок у женској конкуренцији била је на програму као демонстрациона дисциплина.

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 1991, учествовало је 521 атлетичар из 81 земље. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена. 

  Алжир (4)
  Америчка Девичанска Острва (2)
  Ангвила (1)
  Ангола (2)
  Андора (1)
  Аргентина (2)
  Аустралија (12)
  Аустрија (9)
  Бахаме (3)
  Белгија (3)
  Бермуди (1)
  Боливија (2)
  Боцвана (1)
  Бразил (6)
  Бугарска (8)
  Бурунди (2)
  Гана (2)
  Гвинеја (1)
  Грчка (4)
  Данска (2)

   Доминиканска Република (2)
  Еквадор (2)
  Етиопија (2)
  Замбија (2)
  Израел (2)
  Ирска (6)
  Исланд (3)
  Италија (17)
  Јамајка (10)
  Јапан (4)
  Југославија (5)
  Јужна Кореја (1)
  Камерун (2)
  Канада (14)
  Кенија (6)
  Кина (13)
  Кинески Тајпеј (2)
  Кипар (1)
  Колумбија (2)
  Конго (2)

   Куба (13)
  Луксембург (1)
  Мадагаскар (1)
  Мађарска (7)
  Малезија (1)
  Мароко (9)
  Маурицијус (1)
  Немачка (43)
  Нигерија (5)
  Нови Зеланд (2)
  Норвешка (5)
  Обала Слоноваче (2)
  Пакистан (1)
  Парагвај (1)
  Перу (2)
  Пољска (10)
  Португалија (5)
  Руанда (1)
  Румунија (18)
  Свазиленд (1)

   Сенегал (3)
  Сијера Леоне (1)
  САД (49)
  СССР (41)
  Танзанија (2)
  Тринидад и Тобаго (5)
  Тунис (1)
  Туркс и Кајкос (1)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (21)
  Уругвај (3)
  Финска (6)
  Француска (18)
  Холандија (8)
  Холандски Антили (1)
  Чехословачка (16)
  Чиле (3)
  Швајцарска (4)
  Шведска (5)
  Шпанија (36)

Резултати

Мушкарци

Жене

Демонстрациона дисциплина

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Референце и напомене

Спољашње везе 
 GBR атлетика
 Атлетика Аустралија
 Резултати СДП 1991. сајт ИААФ

 
Светско првенство у атлетици у дворани
Спорт у Севиљи
Атлетика у 1991.